Changlang steht für:

 Changlang (Distrikt), Distrikt im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh
 Changlang (Stadt), Stadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts